Байерли — англосаксонская фамилия.

Известные носители:

 Байерли, Джозеф Вильямович (1923—2004) — американский военнослужащий, считается единственным участником Второй мировой войны, воевавшим против немцев и в американской, и в советской армиях.
 Байерли, Джон (род. 1954) — кадровый сотрудник дипломатического корпуса Государственного департамента США и специалист по России и Восточной Европе. Сын Д. В. Байерли.
 Байерли, Хейден (род. 2000) — американский актёр.

См. также 
 Байерли Тюрк